RZN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rjazan' (Russia)